Александр Викторович Беднов () — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ пятого созыва (2007—2011).

Биография 
Родился 14 ноября 1950 г. в городе Табошар Ленинабадской области Таджикской ССР. Окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.

В 1970 г. работал на инженерных должностях на предприятиях Москвы.

В 1998 г. — генеральный директор ЗАО «Руссинвест».

В 2004 г. — директор Благотворительного фонда помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «РАДОСТЬ».

В 2005—2007 гг. — генеральный директор ООО "Городская управляющая компания «ПИРИТ» (г. Самара)

В 2007—2011 гг. — депутат Государственной Думы в составе федерального партийного списка партии «Единая Россия», Заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, член фракции «Единая Россия».

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва